Mistrovství světa superbiků 2005  bylo 18. ročníkem mistrovství světa superbiků. Šampionát začal 26. února v katarském Losailu a skončil 9. října v Magny-Cours. Celkem čítal 12 podniků a 23 jednotlivých jízd - druhá jízda v Imole byla zrušena kvůli silnému dešti. Po dvou letech se týmy provozující japonské stroje opět dočkaly tovární podpory skrze evropské importéry těchto motocyklů.

Australan Troy Corser s novou Suzuki GSX-R1000 začal sezonu v dominantním stylu. Vyhrál šest z prvních sedmi závodů a vytvořil si náskok před svým týmovým kolegou Jukijo Kagajamou. Pak ale Suzuki začaly ztrácet, Kagajama zbytek sezony odjezdil jen s průměrnými výsledky a na Corsera se dotahoval jeho mladý krajan Chris Vermeulen s Hondou. Celkový triumf nakonec připadl zkušenějšímu z obou Australanů, který se tak dočkal svého druhého titulu mistra světa.

Kalendář

Tabulky

Celkové pořadí jezdců

Celkové pořadí značek

Reference

Externí odkazy 
 

Motoristické sporty v roce 2005
2005